Sonderburg (schip), een Schip dat door de Duitsers in de haven Cherbourg werd gebruikt als bloklade
 Sønderborg (gemeente), een gemeente in Denemarken
 Sønderborg (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente